Гарнич-Гарницкий — составная фамилия; имеет женскую форму Гарнич-Гарницкая.
 Гарнич-Гарницкий, Евгений Фёдорович (1862—1936) — киевский врач и общественный деятель.
 Гарнич-Гарницкий, Фёдор Минич (1834—1908) — доктор химии, заслуженный ординарный профессор Киевского университета.